Poelau Doea kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Enggano, ö, Bengkulu, 
 Pulau Dua (öar i Indonesien, Lampung), 
 Pulau-Pulau Dua, öar, Papua Barat, 
 Pulau Dua (öar i Indonesien, Nusa Tenggara Barat, lat -8,69, long 116,73), 
 Pulau Dua (ö i Indonesien, Banten), 
 Pulau Dua (ö i Indonesien, Bengkulu), 
 Pulau Dua (ö i Indonesien, lat -3,27, long 122,52), 
 Pulau Dua (ö i Indonesien, Kalimantan Barat), 
 Pulau Dua (ö i Indonesien, lat 2,27, long 127,83), 
 Pulau Dua (ö i Indonesien, lat -0,97, long 109,38), 
 Pulau Dua (ö i Indonesien, Sulawesi Tengah, lat -0,82, long 123,46), 

Robotskapade Indonesienförgreningar